Alhama de Almería, província d'Almeria 
 Alhama de Aragón, província de Saragossa 
 Alhama de Granada, província de Granada 
 Alhama de Murcia, província de Múrcia 
 Riu Alhama, afluent de l'Ebre 
 Riu Alhama (Granada), afluent del Fardes 
 Castell d'Alhama, Castell a Alhama de Aragón 
 Comarca d'Alhama, província de Granada